Domanice heißen folgende Orte in Polen und Tschechien:

 Domanice (Damnica), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Słupski, Wojewodschaft Pommern; siehe Damnica
 Domanice (Mietków), Dorf im Powiat Wrocławski, Wojewodschaft  Niederschlesien;  
 Domanice (Powiat Siedlecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Siedlecki, Wojewodschaft Masowien
 Domanice (Luže), Ortsteil von  Luže, Okres Chrudim
 Domanice, Ortsteil von Radomyšl, Okres Strakonice